Varianten des arabischen Alphabets wurden und werden in vielen Schriftsprachen auf der ganzen Welt eingesetzt.
Diejenigen Schriftvarianten, die für Sprachen der indoiranischen Sprachgruppe entwickelt wurden und auf dem persischen Alphabet basieren, bezeichnet man auch als Persoarabisch.

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick.

Grundalphabet

Erweiterungen 
Die Erweiterungen zum arabischen Grundalphabet werden in nach dem Buchstaben, von dem sie abgeleitet worden sind, geordnet aufgelistet – zuerst die von den Konsonantenzeichen abgeleiteten, anschließend die von den Vokal- und Halbvokalen Alif, Waw und Ya abgeleiteten Zeichen. Die für viele Sprachen verwendeten Digraphen sind nicht in der Tabelle aufgeführt.

Konsonantenzeichen

Halbvokal- und Vokalzeichen 
Einige nicht-arabische Sprachen, die in der arabischen Schrift geschrieben werden, setzen die Buchstaben Alif, Wāw, Yā' und Hā' des arabischen Grundalphabets, sowie davon abgeleitete Buchstaben, als Vokal- und Halbvokalbuchstaben ein.

Weblinks 
 Omniglot (die arabischen Alphabete der einzelnen Sprachen)

!
!
Arabisch-basierter A